Винтер, Джон:
 Винтер, Джон (1933—2012) — датско-австралийский пианист, музыкальный педагог и театральный администратор.
  (1555–1638) — участник экспедиции Френсиса Дрейка.
  (около 1600–1676) — английский мастер по железу и помещик в Лидни, Глостершир; сторонник Карла I во время гражданской войны в Англии.
  (1930—2012) — английский архитектор.
  (1806—1891) — врач английского происхождения и политический деятель в Ньюфаундленде.
  (род. 1956) — австралийский продюсер Rabbit-Proof Fence.
 Винтер, Джон — член палаты представителей штата Вайоминг.
  (1924—2007) — австралийский прыгун в высоту.
  (1851—1914) — английский игрок в крикет.
  (1923—2012) — органист собора.
  (1856—1911) — псевдоним английской писательницы Генриетты Элизы Воан Стэннард.
 Винтер, Джон Гарретт (1881—1956) — американский классический филолог.
  (1949—2001; известный как «Джон Винтер») — немецкий автогонщик и бизнесмен.